Malakka steht für:

 Malakka-Halbinsel, Malaiische Halbinsel, südlicher Teil
 Malakka, eine malaysische Stadt
 Malakka (Bundesstaat), ein Bundesstaat von Malaysia
 Sultanat von Malakka, Sultanat während des 15. und 16. Jahrhunderts
 Straße von Malakka, eine Meerenge in Südostasien
 Kronkolonie Malakka, britische Kronkolonie 1946–1957

Siehe auch: 
 Amlabaum (dort: Pokok Melaka, Phyllanthus emblica, wahrscheinlich namensgebend für den geografischen Begriff)
 Malakkarohr, Rattan
 Malaka